Zygmunt Palczowski (zm. 1587) –  podstarości i burgrabia krakowski, działacz reformacji
 Zygmunt Palczowski (zm. 1619) – sędzia ziemski zatorski, podstarości grodzki oświęcimski